Павлодарское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Павлодарское сельское поселение — входит в Жердевский район Тамбовской области
 Павлодарское сельское поселение — входит в Уваровский район Тамбовской области